De Grand Prix-wegrace van Japan 2015 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 11 oktober 2015 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Johann Zarco werd gekroond tot Moto2-kampioen met een overwinning in de race, terwijl zijn laatste rivaal Esteve Rabat vanwege een blessure niet van start ging.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Vanwege slecht weer werd de race ingekort van 23 naar 15 ronden.

Moto3 
Vanwege slecht weer werd de race ingekort van 20 naar 13 ronden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Japan